Sonepur ist:

 eine andere Schreibweise für eine Stadt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Sonpur (Bihar)
 eine andere Schreibweise für eine Stadt im indischen Bundesstaat Orissa, siehe Sonapur (Orissa), die der Hauptort des gleichnamigen Fürstenstaates war: Sonepur (Staat)
 eine andere Schreibweise für einen Distrikt im indischen Bundesstaat Orissa, siehe Sonapur (Distrikt)
 eine andere Schreibweise für Orte in Nepal, siehe Sonapur